Первый дивизион 1952/1953 — 50-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 сентября 1952 года и закончился 17 мая 1953 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1952/1953
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1952 году
Спорт в Бельгии в 1953 году